Valenta ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Valenta (* 1973), tschechischer Freestyle-Skier
 Alois Valenta (1830–1918), mährischer Mediziner
 Eduard Valenta (1857–1937), österreichischer Chemiker
 Jiří Valenta (* 1988), tschechischer Fußballspieler
 Ludwig Valenta (1882–1943), österreichischer Maler
 Lukas Valenta Rinner (* 1985), österreichischer Filmregisseur und Produzent
 Ondřej Valenta (* 1973), tschechischer Skilangläufer
 Philipp Valenta (* 1987), deutscher Künstler
 Rudi Valenta (1921–2001), österreichischer Radsportler

 Velimir Valenta (1929–2004), jugoslawischer Ruderer
 Vít Valenta (* 1983), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Walenta